Ви́ктор Моисе́евич Да́лин (1902 год, Одесса — 1985, Москва) — советский историк, доктор исторических наук. Профессор Московского государственного университета.

Биография 
Учился в классической гимназии. В 1917 году ещё гимназистом вступил в Союз социалистической рабочей молодёжи (ССРМ).

Участник гражданской войны. Во время режима гетмана П. П. Скоропадского и оккупации Одессы австрийскими войсками в 1918 году был одним из руководителей созданной ССРМ подпольной ячейки Молодёжный революционный интернационал. Летом 1918 года по предложению Я. Гамарника, организация была преобразована в Союз коммунистической молодёжи. В конце августа 1918 года Далин вместе с другими руководителями организации был арестован за распространение листовок. В ноябре 1918 года был освобожден. После занятия Одессы войсками Деникина активно участвовал в большевистском подполье. Когда в город вошла Красная армия, Далин был избран членом Центрального комитета комсомола Украины, а в 1922 году — членом Центрального комитета Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ).

В 1922 году переехал в Москву.

В декабре 1923 года в числе восьми других лидеров комсомола подписал письмо в поддержку Л. Д. Троцкого. В 1924 году как «троцкист» был выведен из состава Центрального комитета РКСМ.

Направлен на учёбу в Институт красной профессуры, где специализировался по изучению истории Франции у академиков Н. М. Лукина и В. П. Волгина. В 1929—1930 годах находился в научной командировке во Франции. В 1931 году после возвращения начал читать курс лекций по истории рабочего движения в Западной Европе в Коммунистической академии имени Я. Свердлова и в Международной ленинской школе. C 1939 года работал в Московском государственном университете (МГУ) заместителем заведующего кафедрой международного рабочего движения. В 1934 году стал профессором МГУ.

В 1934-1936 годах был членом редколлегии журнала «Историк-марксист».

В конце сентября 1936 года В. М. Далин был арестован, в 1937 году — приговорён к восьми годам заключения за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». Находился в пересыльном лагере под Владивостоком, затем в лагере в Магадане. В 1946 году был освобожден. Начал преподавать историю в Ярославском педагогическом институте, но в феврале 1947 года был снова арестован и отправлен в лагерь в Магадан. Окончательно был освобождён в январе 1955 года, позднее реабилитирован.

С 1955 года работал старшим научным сотрудником Института истории АН СССР (с 1968 года — Институт всеобщей истории). В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию по своей работе «Стачки и кризис синдикализма в предвоенной Франции», опубликованной до ареста.

Работал в архиве Института марксизма-ленинизма с архивным фондом Бабёфа, который в 1930-х годах был приобретён во Франции тогдашним директором института Д. Б. Рязановым. Доктор исторических наук (1962).

В. М. Далин сыграл большую роль в выпуске сборника статей «Французский ежегодник», в котором с 1962 года он был заместителем главного редактора, а в 1970-х годах возглавлял редколлегию.

С 1976 года руководил в Институте всеобщей истории группой по изучению истории Франции.

Супруга — Софья Моисеевна; сын Михаил — врач.

Основные работы 
Книги
 Стачки и кризис синдикализма в предвоенной Франции. М.-Л., 1935;
 Гракк Бабёф накануне и во время Великой французской революции (1785—1794) / Институт истории АН СССР. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 616 с. (на франц. яз. — 1976, 1987)
 Люди и идеи: из истории революционного и социалистического движения во Франции, М., 1970 (удостоена Президиумом АН СССР премии имени В. П. Волгина);
 Историки Франции XIX—XX веков, М., 1981;
 Из истории социальной мысли во Франции. М., 1984.

Статьи
 «Мануфактурная стадия капитализма во Франции XVIII века в освещении „русской школы“» // «Историк-марксист», т. 14, М., 1929;
 «К истории раскола дрейфусаров (Люсьен Герр и Шарль Пеги)» // Историк-марксист. 1934. Т. 3 /37;
 «Александр I, Лагарп и Французская революция» // Французский ежегодник. М., 1986.

Редактор сборников
 «Эпоха промышленного капитализма в документах и материалах» (М., 1933);
 «Новая история в документах и материалах» (М., 1934).

Примечания

Литература 
 Исторические этюды о Французской революции. Памяти В. М. Далина. — М., 1998.
 К 100-летию со дня рождения В. М. Далина // Французский ежегодник. . М., 2002. . С. 3—78.

Ссылки 
 
 ДАЛИН Виктор Моисеевич // Российская еврейская энциклопедия.
 Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи Далин Виктор Моисеевич.
 Оболенская С. В. Два портрета. Воспоминания историка
 Оболенская С. В. Ещё один портрет историка. Виктор Моисеевич Далин

Историки СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Института красной профессуры
Историки, репрессированные в СССР
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Троцкисты России
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели ЯГПУ
Реабилитированные в СССР
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Авторы энциклопедий и словарей
Лауреаты премии имени В. П. Волгина
Почётные доктора университетов Франции
Восстановленные в КПСС